

Localidades

Cuevas Bajas, município espanhol de Málaga
Cuevas del Almanzora, município espanhol de Almeria
Cuevas de Vinromá, município espanhol de Castellón
Cuevas del Valle, município espanhol de Ávila
Cuevas del Campo, município espanhol de Granada
Cuevas del Becerro, município espanhol de Málaga
Cuevas de Provanco, município espanhol de Segóvia
Cuevas de Almudén, município espanhol de Teruel
Cuevas de San Clemente, município espanhol de Burgos
Cuevas de San Marcos, município espanhol de Málaga
Navares de las Cuevas, município espanhol de Segóvia

Ver também

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos